Кима́тий, кима ( — волна) — в античной архитектуре изогнутая форма, криволинейный профиль, так называемый «облом» S-образного изгиба. Его разновидность — «гусёк»: профиль, имеющий в верхней части выкружку (вогнутую часть в четверть окружности), а внизу выпуклую. В целом такой профиль напоминает гусиную шею, отсюда русское название. Древние римляне именовали эту форму «прямой изгиб» (). «Обратный гусёк» — это профиль, в котором верхняя часть выпуклая, а нижняя — вогнутая; он напоминает каблук, поэтому называется «каблучок», в латинской терминологии «обратный изгиб» ().
В случае, когда «гусёк» используется для венчающего карниза здания, он именуется симой, или кимой. Такой профиль способствует отводу дождевой воды от стен здания. «Гусёк» чаще применяли в дорическом ордере. «Каблучок» — в постройках ионического ордера. Отсюда названия: дорический киматий, ионический киматий и разновидность ионического — лесбийский киматий. Эти названия условны, существует множество переходных форм и дополнительных элементов в разнообразных сочетаниях.

В отличие от иных профилей (обломов) подобного рода в академической теории архитектурных форм симой принято называть только те, которые используют для венчающих карнизов зданий.

Дорический киматий чаще использовали без декора, ионический, соответственно эстетике ионийского стиля, украшали «нарезкой»: овами (иониками), рельефными изображениями пальметт либо сердцевидных листьев, чередующихся со «стрелками», лесбийский — также листовидными элементами и «стрелками». Киматии ярко расписывали красной, синей, зелёной и чёрной (по контурам элементов) красками. Иногда добавляли золочение.
Наиболее декоративен ионический киматий в храме Эрехтейон Афинского Акрополя (421—406 гг. до н. э.). Внизу ионический киматий отделяется астрагалом.

Примечания 

Архитектурные элементы